Пигрес () или Пигрет:
 Пигрес — греческий переводчик у Кира Младшего.
 Пигрет Галикарнасский, или Пигрес Карийский — древнегреческий автор родом из Галикарнаса, брат Артемисии I. Ему приписывают шуточные эпосы «» и «Батрахомиомахию» («Войну мышей и лягушек»).
 Пигрес Карийский — флотоводец на службе Ксеркса I.
 Пигрес из Пеонии — пеон, упоминаемый Геродотом.